152. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Партизана у Београду 17. септембра 2016. године. Ова утакмица је играна у оквиру 9. кола Суперлиге Србије у сезони 2016/17. Партизан је победио Црвену звезду са 1:0 (0:0). Главни судија на утакмици био је Милорад Мажић из Врбаса.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Милован Ристић, Далибор Ђурђевић, Срђан Милутиновић, Игор Стојилковић, Марко Поповић 

Делегат: Раденко Стевовић

Вечити дерби у фудбалу
Вечити дерби 152